Irving kan syfta på:

 Irving – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Irving – ett blomsterälskande troll i serien Kvast-Hilda
 Irving (släkt) – svensk adelsätt

Geografi

Antarktis 

 Irving (ö),

USA 

 Irving, Illinois, ort, Montgomery County, 
 Irving, Texas, ort, Dallas County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar